Les Bryozoaires (Bryozoa, du grec brúon 'mousse' et zōon 'animal') peuvent faire référence aux :
Bryozoa lato sensu (Ehrenberg, 1831).

Polyzoa (John Vaughan Thompson, 1830) est un synonyme de Bryozoa lato sensu.

Absorption de CO 
Des études conduites au pôle sud suggèrent que la fonte de glace par réchauffement local entraîne une augmentation de la masse des Bryozoa, laquelle à son tour génère une plus grande capture de CO et un effet puits de carbone.

Références 

Ectoprocta